Espills (poble), poble al terme municipal de Tremp (el Pallars Jussà)
 Espills (cim), muntanya a l'antic terme ribagorçà de Sapeira, de l'Alta Ribagorça
 Barranc d'Espills, barranc, afluent de la Noguera Ribagorçana, a l'antic terme de Sapeira, al terme municipal de Tremp (el Pallars Jussà)
 Castell d'Espills, castell medieval, d'època romànica, del poble d'Espills, pertanyent al terme municipal de Tremp, dins de l'antic terme de Sapeira